Zálší bezeichnet mehrere Ortschaften in Tschechien

 Zálší, Gemeinde im Okres Tábor
 Zálší u Chocně, Gemeinde im Okres Ústí nad Orlicí
 Zálší, Ortsteil von Sepekov, Okres Písek